Преципитация (от лат. praecipitatio – „стремително падане“).

Може да се отнася до:
 Преципитация (геология)
 Преципитация (имунология)
 Преципитация (метеорология)
 Преципитация (химия)